Charles Fox (1897-1977), matemàtic londinenc de la Universitat McHill de Canadà
 Charles Fox (1940- ), compositor de música pel cinema
 Charles Fox (1791-1862), polític britànic
 Charles Fox (1921-1991), periodista musical britànic
 Charles Fox (1810-1874), enginyer ferroviari britànic
 Charles Fox (1794-1849), gravador britànic
 Charles Fox (1858-1901), jugador de criquet